De bolwoningen zijn bolvormige woningen op een kolom in de Maaspoort te 's-Hertogenbosch. Ze werden eind jaren 1970 ontworpen door Dries Kreijkamp en gebouwd in de jaren 1980. Ze liggen aan de straat met de naam Bollenveld.

De vijftig woningen zijn de laatste woningen die werden betaald uit de subsidies voor experimenteel bouwen, zoals die in 1968 werden ingesteld. Werden bij andere experimenten nieuwe indelingen of een nieuwe sociale omgeving uitgeprobeerd, hier ging het vooral om de vorm van de woningen, zoals ook bij de kubuswoningen in Helmond en elders het geval is. De bijna buitenaardse vormen worden nog eens extra benadrukt doordat ze aan de rand van een gewone nieuwbouwwijk staan. De bolwoning leverde ook een onconventionele en afwijkende plattegrond op. Toilet en badkamer zijn in het midden van de bol geplaatst, de woonkamer is boven gelegen en de slaapkamers beneden.

Externe links 
 Wiki voor en door bolbewoners

Referenties 

Woning in 's-Hertogenbosch
Bouwwerk van Dries Kreijkamp
Structuralistisch bouwwerk